Sallis ist der Familienname folgender Personen:

 Crispian Sallis (* 1959), britischer Szenenbildner und Filmarchitekt
 James Sallis (* 1944), US-amerikanischer Schriftsteller, Poet, Kritiker, Redakteur, Musiker und Übersetzer
 John Sallis (* 1938), US-amerikanischer Philosoph
 Peter Sallis (1921–2017), britischer Schauspieler und Sprecher
 Susan Sallis (* 1929), britische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Salis